Synagogidae är en familj av kräftdjur. Synagogidae ingår i ordningen Laurida, klassen Maxillopoda, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Synagogidae 4 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Ascothoracider
Synagogidae